Aceasta este lista celor 693 de comune din departamentul  Oise , din Franța.

(CAB) Communauté d'agglomération of Beauvaisis, creată în 2004.

Oise